Edo Kayembe – calciatore della Repubblica Democratica del Congo, centrocampista
 Joris Kayembe – calciatore belga, centrocampista
 Muyaya Kayembe – ex calciatore della Repubblica Democratica del Congo, difensore 
 Ruphin Kayembe – cestista della Repubblica Democratica del Congo con cittadinanza belga